Фьюгейт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фьюгейт, Кэрил — самая юная преступница за всю историю США, осуждённая за убийство 1-й степени.
 Фьюгейт, Роберт (род. 1943) — американский физик и экспериментатор, доктор философии.